„Локомотив-Кубан“ е руски мъжки баскетболен отбор от гр. Краснодар.

Основан е през 1946 г. като Локомотив (Минерални Води). През 2003 г. е преместен в Ростов на Дон и се преименува на Локомотив Ростов. От 2009 г. отборът „Локомотив Ростов“ е преместен от Ростов на Дон в Краснодар и е преименуван на „Локомотив-Кубан“.

Играл е в руските Суперлига и Професионална баскетболна лига, а от 2011 г. е в Обединена ВТБ Лига.

Състав

Постижения 
 Държавно първенство:
  Руско първенство – 2001, 2002, 2012
  Купа на Русия – 2000
  – 2014
 Регионални турнири:
  ВТП Лига – 2013
  Финалист Северна Конференция ФИБА – 2004
Международни турнири:
  Носител на Купата на Европа – 2013
  Финалист Корач Cup – 2002
  Финалист FIBA Challenge Cup – 2011
  Финалист ФИБА Къп – 2005
Други международни официални турнири:
  Международна железничарска купа – 2007, 2008

Известни баскетболисти 
  Алексей Саврасенко
  Никита Моргунов
  Сергей Биков
  Николай Падиус
  Виталий Фридзон
 / Андре Оуенс
 Малкълм Дилейни
 / Антъни Рандолф
  Джеймс Гист
  Джералд Грийн
  Дорел Райт
 / Майк Уилкинсон
 Перо Антич
  Алекс Марич

Външни препратки 
 Официален сайт на баскетболен клуб Локомотив-Кубан

Баскетболни отбори в Русия
Спорт в Ростов на Дон
Спорт в Краснодар